Der Name Derendingen bezeichnet verschiedene Orte:
die Gemeinde Derendingen SO im Kanton Solothurn, Schweiz
den Stadtteil Derendingen (Tübingen), Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland